Palena hat folgende Bedeutungen:

 Palena, Ort in Italien
 Palena (Chile), chilenische Stadt und Gemeinde
Provinz Palena, chilenische Provinz
 Lago Palena, See in Chile
 Río Palena, Fluss in Chile
 Palena (Moʻi), Herrscher Mauis

Palena ist der Familienname folgender Personen:
 Nicola da Forca Palena (1349–1449), Franziskaner, katholischer Seliger und Ordensgründer